Wood Lawn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Wood Lawn (New Brunswick, New Jersey), NRHP-ID: 78001772
 Wood Lawn (Mount Mourne, North Carolina), NRHP-ID: 80002866

Siehe auch:
 Woodlawn